Takashima – città giapponese della prefettura di Shiga

Persone 
 Hokkai Takashima – pittore, ingegnere e botanico giapponese
 Minako Takashima – ex calciatrice giapponese
 Takeshi Takashima – generale giapponese comandante della guarnigione a Guam durante la seconda guerra mondiale